Minute Man est le nom de deux statues représentant un membre des minutemen :
 Minute Man, œuvre de Daniel Chester French située à Concord, Massachusetts. 
 Minute Man, œuvre de Henry Hudson Kitson située à Lexington, Massachusetts.
Voir aussi